

Pessoas
Pierre Simon Laplace

Localidades
Laplace (Luisiana)

Outros
4628 Laplace
Demônio de Laplace

Desambiguação